Raukogel heißen folgende geographische Objekte:

 Raukogel (Totes Gebirge), 1652 m, zwischen Offenseegebiet und Grünau im Almtal, Oberösterreich
 Raukogel (Oberösterreichische Voralpen), auch Mittagstein, 1262 m, bei Steinbach am Ziehberg, Oberösterreich